Зеленовский:

Населённые пункты 
 Зеленовский (Волгоградская область) — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Зеленовский — просторечное название посёлка Пригородный Волгоградской области.
 Зеленовский (Кемеровская область) — посёлок в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Зеленовский (Самарская область) — посёлок в Исаклинском районе Самарской области.

Персоналии 
 Зеленовский, Анатолий Антонович (род. 1940) — советский государственный и партийный деятель.
 Зеленовский, Владимир Викторович (род. 1983) — российский футболист.

См. также 
 Зеленовский район